Хлоховец може бити:

 Хлоховец, град у Словачкој Републици
 Хлоховец (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република